Jakub lhář může být:

 Jakub lhář (román) (Jakob der Lügner, česky vyšlo 1973 jako Jákob lhář) – román z roku 1969, který napsal Jurek Becker (1937–1997)
 Jakub lhář (film, 1975) – film z roku 1974
 Jakub lhář (film, 1999) – film z roku 1999